Sint-Janstoren (Kortrijk), een woontoren in Kortrijk
 Sint-Janstoren (Maastricht), een kerktoren in Maastricht
 Sint-Janstoren (Schulen), een losstaande kerktoren in Schulen